Les conférences TALN (Traitement Automatique de Langues Naturelles) sont des conférences scientifiques, organisées sous l'égide de l'Association pour le traitement automatique des langues (ATALA) avec le soutien de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), qui permettent à la communauté scientifique du traitement automatique des langues de se retrouver et d’échanger sur de nombreuses problématiques (analyse syntaxique, traitement de la parole, extraction de connaissances, sémantique de corpus). Elles sont le rendez-vous annuel, qui offre, depuis , le plus important forum d'échange international francophone aux acteurs universitaires et industriels des technologies de la langue française.

Objet 
Ces conférences réunissent une communauté scientifique interdisciplinaire abordant le domaine des sciences du langage à la fois sous ses aspects théoriques et pratiques.

Organisation 
Ces conférences sont l'événement annuel de l'Association pour le traitement automatique des langues (ATALA). Elles sont organisées avec le soutien des gouvernements français (DGLFLF) et du réseau mondial francophone AUF, et ces dernières années en collaboration avec d'autres organisations : le  salon de l'innovation en TAL en 2017 ou l'ARIA (Association francophone de Recherche d'Information et Applications) en 2018.

Historique 
Ces conférences sont organisées depuis  initialement sous l'impulsion du « pôle Langage naturel » du GdR-PRC Communication Homme-Machine.

Depuis , l'organisation de ces conférences échoit chaque année à un laboratoire différent, concerné par le secteur scientifique du traitement automatique de langues. Depuis , TALN se déroule sous l’égide de l'Association pour le traitement automatique des langues. Un comité permanent, créé en , recueille les candidatures pour l'organisation des éditions successives de la conférence et assure sa pérennité.

Depuis , la conférence RÉCITAL (Rencontre des étudiants chercheurs en informatique pour le traitement automatique des langues) se déroule sous la forme d’une session étudiante de TALN. En ,  et , les conférences TALN-RECITAL ont eu lieu avec la conférence « Journées d'études en parole » (JEP).

L'intérêt de ces conférences est de partager avec la communauté scientifique internationale les théories, méthodes et algorithmes de recherche en traitement automatique du langage naturel (TALN) en langue française. La conférence de  à Avignon a réuni des travaux de plus de  venant de , ce qui a donné un caractère international à TALN.

Au , la conférence est organisée avec le soutien de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF).

Références

Voir aussi

Liens connexes 
 Association pour le traitement automatique des langues (ATALA), association francophone
 Défi fouille de texte

Liens externes 
 Site de l'ATALA, Association pour le Traitement Automatique des Langues, depuis 1959. 
 Site officiel des Conférences TALN sur le site de l'ATALA (France)
 Talnarchive, Florian Boudin (Mainteneur, 2013-). Archive numérique francophone des articles de recherche en Traitement Automatique de la Langue, sur Atala.org (Consulté le 2019-04-22)
 Sociétés œuvrant en TAL au Québec et au Canada, 2014 (Consulté le 2019-04-21)

Traitement automatique du langage naturel|Conférence